Бриньоле-Сале, Джанфранческо Старший — генуэзский дож 1635 года
 Бриньоле-Сале, Джанфранческо Младший — генуэзский дож 1746 года